Зловеща семейна история е антологичен ТВ сериал на FX, създаден от Брад Фалчък и Раян Мърфи.

Епизоди

Сезон 1: "Къща за убийства" (2011)

Сезон 2: "Лудница" (2012-13)

Сезон 3: "Свърталище на вещици" (2013-14) 

Зловеща семейна история